Auskunft steht für:

 Auskunft – Zeitschrift für Bibliothek, Archiv und Information in Norddeutschland (ab 1981)
 eine Information auf Anfrage, siehe Information #Verwandte Begriffe

Siehe auch:
 1818 Auskunft (private Schweizer Auskunftsnummer)
 digitale Auskunft (Bibliothekswesen)
 verbindliche Auskunft (Steuerrecht)
 Wirtschaftsauskunftei (Privatwirtschaft)